Paklenica je lahko:
 Gornja Paklenica, naselje v občini Doboj (Bosna in Hercegovina)
 Donja Paklenica, naselje v občini Doboj (Bosna in Hercegovina)
 Paklenica, naselje mesta Novska (Hrvaška)
 Narodni park Paklenica (Hrvaška)